Женский олимпийский футбольный турнир проводился во второй раз. В турнире принимали участие 8 команд, разделённых на две группы. Победителем стала сборная Норвегии.

Квалификация

Составы команд

Судьи 

Африка
  Бола Абидойе

Азия
  Им Ён Цзю

Северная Америка
  Соня Денонкур
  Сандра Хант

Южная Америка
  Марта Торо
Европа
  Вибек Карлсен
  Николь Петинья
  Уэнди Томс

Океания
  Тэмми Огстен

Турнир

Групповой этап 
 В плей-офф выходят по 2 лучшие команды из каждой группы.
 Время указано местное.

Группа E

Группа F

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 
4 гола
  Сунь Вэнь

3 гола
  Тиффени Милбретт
  Биргит Принц

2 гола
  Мерси Акиде
  Мия Хэмм
  Катя
  Рената Лингор
  Дагни Меллгрен
  Марианне Петтерсен
  Ракель

Ссылки 
 Женский турнир на сайте ФИФА 

Футбол на летних Олимпийских играх 2000
2000 год в женском футболе